Travers kan syfta på

Traverskran –  en typ av lyftkran
Travers (Harry Potter) – en figur i Harry Potter
Travers – tvärvall i skyttevärn, se tvärvall
Travers (byggnadsdetalj) – tvärbalk

Personer
Arthur Travers Harris – brittisk militär
Ben Travers – brittisk författare
Bill Travers – brittisk skådespelare
Jerome Travers – amerikansk golfspelare
Morris Travers – upptäckare av grundämnena neon, krypton och xenon
Pamela L. Travers – australisk-brittisk författare

Geografi

Schweiz 

 Travers, Schweiz, ort, Neuchâtel,